E1, E-1, E 1 oder e1 steht für:

 Europastraße 1
 Europäischer Fernwanderweg E1
 E1 (Nigeria), Schnellstraße in Nigeria
 E1 (Tastaturbelegung), eine deutsche Standard-Tastaturbelegung gemäß DIN 2137:2018-12
 E1-Formfaktor, Massenspeicherbauform in der Computertechnik
 Eliminierungsreaktion erster Ordnung, ein Reaktionsmechanismus in der organischen Chemie
 das Sexualhormon Estron
 das ehemalige Mobilfunknetz von E-Plus
 Deutscher Einheits-Fernseh-Empfänger E 1
 Emissionsklasse E1 (Formaldehyd) bei Holzwerkstoffen
 Einweggleichrichter
 Grumman E-1, ein trägergestütztes Frühwarnflugzeug der US Navy
 Gutbrod Standard E1, ein Fahrzeug und Lastendreirad von 1938
 Olympus E-1, eine digitale Spiegelreflexkamera
 die Type E1 der Wiener Straßenbahn
 erste europäische Hierarchiestufe der Plesiochronen Digitalen Hierarchie, einer Technik zum Multiplexen von Datenströmen über Weitverkehrsstrecken 
 ein Synonym für den Primärmultiplexanschluss mit 30 Sprachkanälen oder eine Daten-Standleitung mit 2048 kbit/s
 die Richtlinie für die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Fahrzeugen.
 eine Umgebungsklasse für Trockentransformatoren, siehe Gießharztransformator#Umgebungsklassen E0 – E3
 BMW E1, ein Experimentalfahrzeug mit Elektroantrieb
 BYD e1, chinesisches Elektroauto
 Everything1, den Vorgänger von Everything2
 ein ECE-Prüfzeichen für die Kennzeichnung von genehmigungspflichtigen Bauteilen an Kraftfahrzeugen
 ein in der Fleischindustrie übliches Format für Transportkisten (Fleischkisten)
 ein Smartphone von Sony, das Sony Xperia E1

E1 steht für:
 eine Funktion zur Erweiterung der Integralexponentialfunktion

Siehe auch:
 1E

E1